

Localidades

Saint-Privat (Ardèche)
Saint-Privat (Corrèze)
Saint-Privat (Hérault)

Desambiguações de topônimos